Hippolyte Lucas, écrivain français (1807-1878).
 Hippolyte Lucas , entomologiste français (1814-1899).
 Marie-Félix Hippolyte-Lucas, peintre français (1854-1925).

Voir aussi